Тюэ́й (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Административный центр кантона Тюэй. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07322.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к югу от Парижа, в 130 км южнее Лиона, в 31 км к западу от Прива.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1168 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 635 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 389 были активными, 246 — неактивными (показатель активности — 61,3 %, в 1999 году было 65,7 %). Из 389 активных работали 310 человек (169 мужчин и 141 женщина), безработных было 79 (34 мужчины и 45 женщин). Среди 246 неактивных 34 человека были учениками или студентами, 111 — пенсионерами, 101 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XII век)
 Дом «Ардеш прошлого» (XVIII век), в котором представлены более тысячи объектов реконструкции жизни бывших жителей.
 Мост Gueule d'enfer (1762 год)
 Старый Чёртов мост
 Дом Жарде. Исторический памятник с 1988 года

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Ардеш